

Sciences et techniques 
 En zoologie, on appelle Sablés les espèces de lépidoptères (papillons) du sous-genre Agrodiaetus (genre Polyommatus), notamment :
 le Sablé macédonien (Polyommatus nephohiptamenos),
 le Sablé turquoise (Polyommatus iphigenia),
 le Sablé hellénique (Polyommatus aroaniensis),
 le Sablé provençal (Polyommatus ripartii),
 le Sablé pontique (Polyommatus admetus),
 le Sablé aragonais (Polyommatus fabressei),
 le Sablé du sainfoin (Polyommatus damon),
 le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus).

Culture et société 
 En cuisine :
 la pâte sablée,
 les sablés, des biscuits,
 le sablé normand,
 le sablé niortais.

Patronyme 

 Famille de Sablé, famille qui a marqué l'histoire du Maine et de l'Anjou, dont :
 Robert de Sablé (page d'homonymie), en particulier Robert IV de Sablé (mort en 1193), onzième maître de l'ordre du Temple
 Madeleine de Souvré, marquise de Sablé (1599-1678), une écrivaine française,
 Victor Sablé (1911-1997), un avocat français député de la Martinique de 1958 à 1986,
 Julien Sablé (né en 1980), footballeur français,
 Audrey Sablé, une actrice française spécialisée dans le doublage, 
 André Sablé, un peintre et sculpteur français,
 Érik Sablé (1949-2020), un essayiste et traducteur français.

Toponyme 

 Sablé-sur-Sarthe, une commune de la Sarthe
Château de Sablé 
Gare de Sablé
Sablé football club
District de Sablé, une ancienne division administrative française du département de la Sarthe de 1790 à 1795.
Le marquisat du Sablé est un marquisat de Nouvelle-France situé en Acadie, dans les actuelles provinces canadiennes du Nouveau-Brunswick et de Nouvelle-Écosse.
Le marquisat du Sablé est un marquisat de Nouvelle-France situé à Trois-Rivières au Québec.